La palabra alemana Streicher (en español 'instrumentos de arco') puede referirse a:

Personas 
 El militar alemán Julius Streicher.
 El músico alemán Ludwig Streicher.